Šćit, naseljeno mjesto u općini Prozor-Rama, BiH
 Šćit (planina), planina u BiH
 Šćit (planinski vrh), planinski vrh na Vranici, BiH